Als assoziatives Wirtschaften oder assoziative (verbindende, vereinigende) Wirtschaft wird eine ökonomische Idee von 1927 bezeichnet, die eine Kooperation von Unternehmen unter völliger Transparenz und Einbeziehung der Kunden vorschlägt. Es ist eine Form der solidarischen (brüderlichen) Wirtschaft und Teil der Sozialen Dreigliederung.

Einzelnachweise 

Unternehmensverbund
Anthroposophie